André Humm (1929-1988), enseignant et historien français ;
 Fabienne Humm (1986-), joueuse de football suisse ;
 Philibert Humm (1991-), journaliste et écrivain français.